La Chauve-Souris peut désigner  : 
La Chauve-Souris (Die Fledermaus), opérette créée et composée par Johann Strauss en 1874 ;
 La Chauve-Souris, film français de Pierre Billon et Carl Lamac sorti en 1932 ;
 La Chauve-Souris (Die Fledermaus), film allemand de Paul Verhoeven et Hans H. Zerlett sorti en 1937 ;
 La Chauve-Souris (Die Fledermaus), film allemand de Géza von Bolváry sorti en 1946 ;
 La Chauve-souris, sculpture de Germaine Richier réalisée en 1946 ;
 La Chauve-Souris (Die Fledermaus), film autrichien de Géza von Cziffra sorti en 1962 ;
 La Chauve-Souris, film soviétique de 1979 ;
 La Chauve-Souris, ballet créé par Roland Petit en 1979 ;
 La Chauve-souris, sketch co-écrit et interprété par Jean-Marie Bigard et co-écrit par Pierre Palmade en 1990 ;
 La Chauve-souris (Business School), dix-septième épisode de la saison 3 de The Office diffusé en 2007.

Voir aussi
 La Chauve-souris et les Deux Belettes, cinquième fable du livre II de Jean de La Fontaine édité en 1668 ;
 La Chauve-souris, le Buisson et le Canard, septième fable du livre XII de Jean de La Fontaine édité en  1693 ;
 La Chauve-souris du diable (The Devil Bat), film américain de Jean Yarbrough sorti en 1940.